Градина се може односити на:

 Градина, као застарео израз за уређени зелени простор, парк, алеју
 Градина (археологија), назив за стара насеља рушевине неке тврђаве замка и археолошких локалитета
 Логор Доња Градина, део система усташких концентрационих логора Јасеновац
 Градина, назив за башту

Градина се такође може односити и на:

Археолошки локалитети 
 Градина (Ариљача), археолошки локалитет у месту Ариљача, општина Косово Поље
 Градина (Јелица), археолошки локалитет на планини Јелици
 Градина (Клечка), археолошко налазиште у месту Клечка, општина Липљан
 Градина (Клинавац), археолошко налазиште у месту Клинавац, општина Клина
 Градина (Нови Раковац), археолошки локалитет на Фрушкој гори, код Новог Раковца, општина Беочин
 Градина (Пећ), археолошко налазиште откривено на левој обали Пећке Бистрице у Пећи
 Градина (Подујево), археолошко налазиште у месту Доње Љупче, општина Подујево
 Градина (Постење), археолошко налазиште у месту Постење, општина Нови Пазар
 Градина (Станишор), археолошко налазиште у општини Гњилане
 Градина на Босуту, археолошко налазиште на Босуту, код Шида
 Градина у Мартинићима, праисторијско налазиште, код Спужа, општина Даниловград
 Градина код Пала, археолочки локалитет у општини Пале
 Добојска Градина, Добојска тврђава, општина Добој
 Градина (Мајдан), општина Горњи Милановац

Насеља 
 Градина (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Градина (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Градина (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Градина (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Градина (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Градина (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Градина (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Црна Гора
 Градина (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Црна Гора
 Градина (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Градина (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Црна Гора
 Градина (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација БиХ, БиХ
 Градина (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ
 Градина (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Градина (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Градина (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Градина (Шибеник), насеље у општини Шибеник, Хрватска
 Градина (Врсар), насеље у општини Врсар, Хрватска
 Доња Градина, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Горња Градина, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ

Остало 
 Градина (језеро), језеро у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Градина (Златибор), планински врх на Златибору, Србија
 Гранични прелаз Градина, гранични прелаз код Димитровграда према Бугарској
 Градина (Славонија), општина у Славонији

или:
 Градина (часопис), часопис за књижевност, уметност и културу
 Градина (издавачка кућа), издавачка кућа

Види још 
 Подградина (вишезначна одредница)
 Градиште (вишезначна одредница)
 Град (вишезначна одредница)